HSG est un sigle qui peut désigner :
 Universität St. Gallen ou Université de Saint-Gall, une université spécialisée en économie, droit et sciences sociales ;
 Handballspielgemeinschaft (en français, club de handball) ;
 Handballspielgemeinschaft Wetzlar ou HSG Wetzlar, un club de handball basé à Wetzlar, en Allemagne ;
 Handballspielgemeinschaft Bärnbach/Köflach ou HSG Bärnbach/Köflach, un club de handball basé à Köflach, en Autriche ;
 Handballsportgemeinschaft Ahlen-Hamm ou HSG Ahlen-Hamm, un club de handball basé à Hamm, en Allemagne ;
 Hochschulsportgemeinschaft Wissenschaft Halle ou HSG Wissenschaft Halle, un ancien club de handball basé à Halle, en Allemagne ;
 Handballspielgemeinschaft Nordhorn-Lingen ou HSG Nordhorn-Lingen, un club de handball situé dans les villes de Nordhorn et de Lingen, en Allemagne ;
 Handballspielgemeinschaft Blomberg-Lippe ou HSG Blomberg-Lippe, un club de handball féminin basé à Blomberg, en Allemagne ;
 Handballspielgemeinschaft Düsseldorf ou HSG Düsseldorf, un club de handball situé à Düsseldorf, en Allemagne.